Vitesse kwam in het seizoen 1996/1997 voor het achtste seizoen op rij uit in de hoogste klasse van het betaald voetbal, de Eredivisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1996/'97 tot januari 1997 onder leiding van trainer Leo Beenhakker; het seizoen werd voltooid met trainer Henk ten Cate.

In de Eredivisie eindigde Vitesse dit seizoen als 5e met 55 punten. Vitesse plaatste zich daardoor voor Europees voetbal.
In de KNVB beker werd Vitesse in de kwartfinale uitgeschakeld door Helmond Sport.

Roy Makaay werd met 19 doelpunten de 3e topscorer van de Eredivisie.

In de competitie bezochten gemiddeld 7.287 toeschouwers Vitesse in Nieuw-Monnikenhuize.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eredivisie

KNVB beker

Oefenwedstrijden

Zie ook
 Vitesse
 Eredivisie 1996/97
 KNVB beker 1996/97

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1996/97